Кубок Узбекистану з футболу 2016 — 24-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Узбекистані. Титул володаря кубка вдруге здобув Локомотив (Ташкент).

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 березня 2016

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 березня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 березня/21 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 березня/8 червня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 березня/21 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|18/22 травня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/25 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/28 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/29 липня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|29 липня/21 вересня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|22 серпня/21 вересня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 жовтня/26 листопада 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Узбекистану на сайті soccerway 

2016
Узбекистан